Deep Throat (film), een bekende seksfilm uit 1972
Deep Throat (arrest), een arrest van de Nederlandse Hoge Raad uit 1978 met betrekking tot deze film
Mark Felt, de geheime bron in het Watergateschandaal

Deepthroating, een seksuele handeling